

Patronyme 

 Chaim Topol (1935-2023), est un acteur israélien.
 Eric Topol (1954-), est un cardiologue, généticien et chercheur en médecine numérique américain. 
 Jáchym Topol (1962-), est un écrivain tchèque.

Autres 
 Le Topol-M est un missile balistique intercontinental hypersonique « haut » russe.